Опря () — румынская фамилия. Известные носители:

 Опря, Анатолий Александрович (род. 1977) — украинский футболист.
 Опря, Габрьел (род. 1961) — румынский государственный деятель.
 Опря, Игорь Васильевич (род. 1969) — молдавский футболист.
 Опря, Лаура (род. 1994) — румынская гребчиха.
 Опря, Мариан (род. 1982) — румынский легкоатлет.
 Опря, Сорин (род. 1962) — румынский рабочий, активный участник революции 1989 года.